The Mire est :
 le titre d'un comic-book one-shot de Becky Cloonan.
 le titre anglophone de Rojst, une série polonaise.